João Ximenes de Melo foi um político brasileiro e prefeito/intendente da cidade de Ibiapina, no Ceará, no início do século XX. Após ver a eleição do opositor, Pedro Ferreira de Assis, desiludiu-se com a política ibiapinense e retirou-se para Campo Maior, no Piauí, em 1914, onde veio a falecer no início dos anos 1960.

Membro da Guarda Nacional 
O Diário Oficial da União de 07/09/1910, na página 3, seção 1, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, por decreto de 24 de agosto de 1910, nomeia a capitão assistente João Ximenes de Melo para a 18ª Brigada de Cavalaria da Guarda Nacional da comarca de São Benedito, no Ceará.

Participação social 
Em oito de dezembro de 1903, participou, em Ibiapina, da fundação clube dançante denominado “Clube Miguel Soares” e também da criação e efetivação do clube desportivo "Athletas do Porvir", em agosto de 1907.

Prefeitos de Ibiapina
Naturais de Ibiapina
Oficiais da Guarda Nacional